Германские подводные лодки

Первая мировая война 
 U-81 (1916)
 UB-81

Вторая мировая война 
 U-81 (1941)